Bei Metaplasmus ist zu unterscheiden:

 Metaplasmus (Grammatik), in der Grammatik ein Wechsel der Formenbildung
 Metaplasmus (Rhetorik), ein Überbegriff für eine Gruppe von rhetorischen Figuren